No Regrets (Robbie Williams-dal)
 No Regrets (Amanda Lear-dal)
 No Regrets (Mutya Keisha Siobhan-dal)